Győri ETO FC é um clube de futebol profissional húngaro da cidade de Győr que joga o Campeonato Húngaro de Futebol.

Títulos

Nacionais 
  Campeonato Húngaro: 4
(1963, 1982, 1983, 2013).
  Copa da Hungria: 4
(1965, 1966, 1967, 1979).

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1904
Fundações na Hungria em 1904